Kuckart ist der Familienname folgender Personen:

 Judith Kuckart (* 1959), deutsche Schriftstellerin und Theaterregisseurin
 Leonhard Kuckart (1932–2020), deutscher Politiker (CDU)